Slovo preempce může znamenat:

 Preempce (informatika) – schopnost operačního systému přerušit běžící proces ve prospěch procesu s vyšší prioritou
 Preempce (právo) – předkupní právo